Vale do Paraíso (Rondônia) — cidade do Brasil
Vale do Paraíso (Teresópolis) - bairro no Brasil
Vale do Paraíso (Azambuja) — freguesia de Portugal

Desambiguações de topônimos